Robert Rooba (né le  à Tallinn en Estonie) est un joueur estonien de hockey sur glace. Son père, Jüri, a également pratiqué le hockey sur glace, sans cependant atteindre le succès de Robert.

Biographie

Carrière en club 
Formé au HC Purika, c'est avec ce club que Rooba fait ses débuts en 2007. Dès l'année suivante, il se rend en Finlande voisine, où le hockey sur glace est plus développé, pour intégré le système du Espoo Blues, club de la capitale Helsinki. Durant la saison 2011-2012, il reçoit sa première chance avec le grand club en jouant une partie dans la Liiga. Depuis, il est un joueur régulier du championnat élite, bien qu'il soit régulièrement prêté à des clubs de seconde division. En 2017-2018, il remporte la ligue des champions avec son équipe du JYP Jyväskylä.

Internationale 
Rooba représente l'Estonie au niveau international. Depuis 2009, il a été sélectionné par son pays pour participer à tous les championnats où il était admissible de jouer.

Statistiques 
Pour les significations des abréviations, voir statistiques du hockey sur glace.

En club 

| 2007-2008 || HC Purikad|| Eesti Meistrivõistlused || 9|| 1|| 4|| 5|| 2|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2007-2008 || Estonie Jr.|| Eesti Meistrivõistlused || 5|| 3|| 1|| 4|| -|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2008-2009|| Espoo Blues U16|| Jr. C SM-sarja Q || 8|| 8|| 9|| 17|| 2|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2008-2009 || Espoo Blues U16|| Jr. C SM-sarja || 25|| 9|| 11|| 20|| 30|| 2|| 1|| 1|| 2|| 0
|-
| 2008-2009|| Estonie Jr.|| Eesti Meistrivõistlused || 4|| 1|| 0|| 1|| 0|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2009-2010|| Espoo Blues U18|| Jr. B SM-sarja Q || 6|| 1|| 2|| 3|| 2|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2009-2010 || Espoo Blues U18|| Jr. B SM-sarja || 23|| 8|| 13|| 21|| 24|| 10|| 3|| 6|| 9|| 6
|-
| 2010-2011|| Espoo Blues U18|| Jr. B SM-sarja Q || 2|| 2|| 2|| 4|| 0|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2010-2011 || Espoo Blues U18|| Jr. B SM-sarja || 6|| 2|| 5|| 7|| 20|| 4|| 2|| 6|| 8|| 2
|-
| 2010-2011 || Espoo Blues U20|| Jr. A SM-liiga || 34|| 7|| 7|| 14|| 30|| 12|| 1|| 0|| 1|| 2
|-
| 2011-2012|| Espoo Blues U20|| Jr. A SM-liiga || 39|| 14|| 16|| 30|| 24|| 4|| 2|| 0|| 2|| 4
|-
| 2011-2012 || Espoo Blues|| Liiga || 1|| 0|| 0|| 0|| 0|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2012-2013|| Espoo Blues U20|| Jr. A SM-liiga || 38|| 15|| 8|| 23|| 26|| 12|| 5|| 5|| 10|| 8
|-
| 2012-2013 || Espoo Blues|| Liiga || 2|| 0|| 0|| 0|| 2|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2012-2013 || KooKoo Kouvola|| Mestis || 3|| 0|| 0|| 0|| 0|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2013-2014|| Espoo Blues U20|| Jr. A SM-liiga || 3|| 0|| 2|| 2|| 0|| 1|| 0|| 0|| 0|| 0
|-
| 2013-2014 || Espoo Blues|| Liiga || 36|| 1|| 3|| 4|| 8|| 4|| 0|| 0|| 0|| 0
|-
| 2013-2014 ||Kiekko-Vantaa|| Mestis || 4|| 3|| 0|| 3|| 2|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2014-2015|| Espoo Blues|| Liiga || 48|| 5|| 3|| 8|| 6|| 7|| 3|| 3|| 6|| 8
|-
| 2014-2015 || Kiekko-Vantaa|| Mestis || 1|| 2|| 0|| 2|| 2|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2015-2016|| Espoo Blues|| Liiga || 30|| 0|| 0|| 0|| 4|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2015-2016 || Hermes Kokkola|| Mestis || 16|| 5|| 3|| 8|| 6|| 7|| 3|| 3|| 6|| 8
|-
| 2015-2016|| Espoo Blues|| Ligue des champions || 8|| 0|| 0|| 0|| 4|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2016-2017|| JYP Jyväskylä|| Liiga || 20|| 3|| 2|| 5|| 10|| 6|| 0|| 2|| 2|| 0
|-
| 2016-2017 || JYP-Akatemia|| Mestis || 12|| 3|| 1|| 4|| 2|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2016-2017|| JYP Jyväskylä|| Ligue des champions || 8|| 2|| 1|| 3|| 0|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2017-2018|| JYP Jyväskylä|| Liiga || 59|| 11|| 5|| 16|| 8|| 4|| 0|| 1|| 1|| 2
|-
| 2017-2018|| JYP Jyväskylä|| Ligue des champions || 13|| 2|| 0|| 2|| 8|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2018-2019|| JYP Jyväskylä|| Liiga || 55 || 17 || 8 || 25 || 18 || 3 || 0 || 0 || 0 || 2
|-
| 2018-2019|| JYP Jyväskylä|| Ligue des champions || 5 || 1 || 1 || 2 || 2 || - || - || - || - || -
|-
| 2019-2020|| JYP Jyväskylä|| Liiga || 51 || 11 || 13 || 24 || 20 || - || - || - || - || -
|-
| 2020-2021|| JYP Jyväskylä|| Liiga || 59 || 30 || 11 || 41 || 54 || - || - || - || - || -

Internationale 

|-
| 2009 || align="left"|Championnat du monde U18 D2 || 5 || 3 || 4 || 7 || 2 || align="left"|  Médaille d'argent
|-
| 2009 || align="left"|Championnat du monde junior D1 || 5 || 0 || 1 || 1 || 6 || align="left"|  place
|-
| 2010 || align="left"|Championnat du monde U18 D2 || 1 || 2 || 1 || 3 || 0 || align="left"|  place
|-
| 2010 || align="left"|Championnat du monde junior D2 || 5 || 3 || 0 || 3 || 16 || align="left"|  place
|-
| 2010 || align="left"|Championnat du monde D2 || 5 || 3 || 2 || 5 || 0 || align="left"|  Médaille d'or
|-
| 2011 || align="left"|Championnat du monde junior D2 || 5 || 4 || 6 || 10 || 2 || align="left"|  place
|-
| 2011 || align="left"|Championnat du monde D1 || 5 || 0 || 0 || 0 || 4 || align="left"|  place
|-
| 2012 || align="left"|Championnat du monde junior D2B || 5 || 13 || 6 || 19 || 0 || align="left"|  Médaille d'argent
|-
| 2012 || align="left"|Championnat du monde D2A || 5 || 3 || 5 || 8 || 6 || align="left"|  Médaille d'or
|-
| 2013 || align="left"|Championnat du monde junior D2B || 5 || 7 || 14 || 21 || 4 || align="left"|  Médaille d'or
|-
| 2013 || align="left"|Championnat du monde D1B || 5 || 1 || 3 || 4 || 0 || align="left"|  place
|-
| 2014 || align="left"|Championnat du monde D2A || 5 || 6 || 8 || 14 || 2 || align="left"|  Médaille d'or
|-
| 2015 || align="left"|Championnat du monde D1B || 5 || 1 || 3 || 4 || 0 || align="left"|  place
|-
| 2016 || align="left"|Championnat du monde D1B || 5 || 4 || 4 || 8 || 0 || align="left"|  place
|-
| 2016 || align="left"|Qualifications Jeux olympiques || 6 || 12 || 16 || 28 || 2 || align="left"|  place du groupe H
|-
| 2016-2017 || align="left"|Coupe Baltique || 2 || 2 || 1 || 3 || 0 || align="left"|
|-
| 2017 || align="left"|Championnat du monde D1B || 5 || 4 || 3 || 7 || 25 || align="left"|  place
|-
| 2017-2018 || align="left"|International || 1 || 0 || 1 || 1 || 0 || align="left"|
|-
| 2018 || align="left"|Championnat du monde D1B || 4 || 3 || 0 || 3 || 2 || align="left"|  Médaille de bronze
|-
| 2018-2019 || align="left"|International || 3|| 2|| 0|| 2|| 0||
|-
| 2019 || align="left"|Championnat du monde D1B || 5 || 4 || 1 || 5 || 0 || align="left"|  place
|-
| 2018-2019 || align="left"|Coupe Baltique || 2 || 2 || 0 || 2 || 0 || align="left"|
|-
| 2019-2020 || align="left"|International || 3 || 2 || 2 || 4 || 0 || align="left"|

Références 

Naissance à Tallinn
Naissance en septembre 1993
Joueur international estonien de hockey sur glace
Joueur des Espoo Blues
Joueur du KooKoo Kouvola
Joueur du JYP Jyväskylä
Joueur du Kiekko-Vantaa
Attaquant de hockey sur glace